Соревнования в пятиборье у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

К участию были допущены 8 сильнейших многоборок по итогам летнего сезона 2016 года и такое же количество — на основании результатов в зимнем сезоне 2017 года.

Действующей зимней чемпионкой Европы в пятиборье являлась Катарина Джонсон-Томпсон из Великобритании, пропускавшая этот турнир.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде пятиборья | EB — Высшее европейское достижение в отдельном виде пятиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов Европы в отдельном виде пятиборья | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Бег на 60 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 60 метров с барьерами.

На старт в 2 забегах вышли 15 семиборок из 11 стран.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в высоту.

Бельгийка Нафиссату Тиам показала лучший прыжок в истории чемпионатов Европы в помещении среди многоборок — 1,96 м. С этим результатом она могла бы стать серебряным призёром турнира в прыжке в высоту. В пятиборье он позволил ей выйти в лидеры с преимуществом над ближайшей конкуренткой, Ивоной Дадич из Австрии, в 166 очков.

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в толкании ядра.

Нафиссату Тиам выиграла третий вид из трёх и ещё больше упрочила своё лидерство. Её преимущество над Ивоной Дадич достигло 257 очков. На третье место поднялась Дьёрдьи Живоцки-Фаркаш из Венгрии.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в длину.

После прыжка в длину свои позиции в призовой тройке укрепили Ивона Дадич и Дьёрдьи Живоцки-Фаркаш. Надин Брурсен, находившаяся на четвёртом месте, была на расстоянии 75 очков от подиума.

Бег на 800 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 800 метров.

После четырёх видов Нафиссату Тиам имела преимущество в 244 очка, поэтому даже не самый высокий результат в беге на 800 метров позволил ей уверенно стать чемпионкой Европы. Ивона Дадич опередила в очном споре Дьёрдьи Живоцки-Фаркаш и смогла сохранить за собой вторую позицию.

Итоговое положение 
Олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам одержала уверенную победу с лучшей суммой в карьере (4870 очков). Серебряную медаль выиграла австрийка Ивона Дадич, установившая новый национальный рекорд — 4767 очков.

Примечания

Ссылки 
 

пятиборье